Russian Institute ist eine französische Pornofilmreihe des Regisseurs Hervé Bodilis. Die Reihe wurde 2008 beim Internationalen Festival der Erotik von Brüssel als beste Serie ausgezeichnet.

Seit 2004 wurden 23 Folgen der Reihe gedreht. Die Reihe zeichnet sich durch überwiegend osteuropäische Darstellerinnen in Schuluniformen aus.

Handlung 
Die Handlung der Folgen spielt in einem russischen Elite Mädchen-Internat und schildert die erotischen Erlebnisse der 20-jährigen Natalia (gespielt von Sharka Blue) und ihrer Mitstudentinnen.

Darsteller 
 Russian Institute - Lesson 1: u. a. Crystal, Lara, Claudia Rossi, Kathy Anderson, Mya Diamond, Sharka Blue.
 Russian Institute - Lesson 2: u. a. Kathy Anderson, Sylvi, Sharka Blue, Karina, Sophie Paris, Janet Peron, Paris,
 Russian Institute - Lesson 3: u. a. Ellen Saint, Julie Silver, Sandra Shine, Zsanett Égerházi.
 Russian Institute - Lesson 4: u. a. Vanessa, Lucy Love, Ellen Saint, Nikky Sun, Natali di Rossa, Sandy, Julie Silver.
 Russian Institute - Lesson 5: u. a. Jennifer Stone, Ellen Saint, Lora Craft, Sandy
 Russian Institute - Lesson 6: u. a. Jennifer Stone, Liliane Tiger, Sophie Moone, Ellen Saint, Lea Magic, Sandy.
 Russian Institute - Lesson 7: u. a. Oksana, Sarah Twain, Liliane Tiger, Suzie Diamond, Jamie Brooks, Titof.
 Russian Institute - Lesson 8: u. a. Suzie Diamond, Ellen Saint, Jennifer Stone, Sarah Twain, Liliane Tiger.
 Russian Institute - Lesson 9 (Special Camping): u. a. Melissa Lauren, Suzie Diamond, Regina Ice, Roxy Panther.
 Russian Institute - Lesson 10 (Holidays): u. a. Yasmine Lafitte, Sofia Valentine, Angelika Black, Valentina Blue.
 Russian Institute - Lesson 11 (Pony Club): u. a. Tarra White, Aletta Ocean, Kathy Sweet, Angelica Hart, Caty Cambel.
 Russian Institute - Lesson 12 (Back to School): u. a. Christina Jolie, Defrancesca Gallarado, Sabrina, Natalli Diangelo.
 Russian Institute - Lesson 13 (Gang Bang): u. a. Carla Cox, Viki, Rihanna Samuel, Klarisa, Jenna Lovely, Nataly, Mia Leone.
 Russian Institute - Lesson 14 (Anal Lesson): u. a. Tarra White, Cindy Hope, Eufrat, Regina, James Brossman, Leny Ewil.
 Russian Institute - Lesson 15 (Anna´s Sisters): u. a. Niki Sweet, Cindy Dollar, Leny Ewil, Jenna Lovely, Melissa Ria, Anna Polina.
 Russian Institute - Lesson 16 (Lolitas): u. a. Caprice, Anna Polina, Carla Cox, Nikki Sweet, Ferrara, Cindy Hope, Ally,
 Russian Institute - Lesson 17 (Sex Lesson): u. a. Kristine Crystalis, Tess Lyndon, Victoria Blaze, Morgan Moon, Sweet Cat, Victoria Sweet, Frida, Kari, JPX, Frank Mayor, Ridge
 Russian Institute - Lesson 18 (La Directrice): u. a. Anna Polina, Jessyca Wilson, Clanddi Jinkcego, Victoria Blaze, Cindy Dollar, Iwia, Nasta Zya, Tess Lyndon
 Russian Institute - Lesson 19 (Vacances chez mes parents): u. a. Ariel Rebel, Lola Reve, Cayenne Klein, Szilvia Lauren
 Russian Institute - Lesson 20 (The New School Girl): Alexis Brill, Anissa Kate, Daniella Rose, Eufrat, Jessyca Wilson, Leony Dark, Tiffany Doll
 Russian Institute - Lesson 21 (Punishments): Anna Polina, Lola Taylor, Taylor Sands, Tiffany Doll, Doris
 Russian Institute - Lesson 22 (Medical Exam): Nesty, Anissa Kate, Anita Bellini, Lea Guerlin, Apolonia Lapiedra
 Russian Institute - Lesson 23 (The Cocktease): Apolonia Lapiedra, Rose Valérie, Anita Bellini, Valentina Ricci, Cherry Kiss
 Russian Institute - Lesson 24 (The Hussy): Amirah Adara, Luna Rival, Darcia Lee, Lilu Moon, Tiffany Rousso
 Russian Institute: The Superintendant: Tiffany Tatum, Kate Rich, Anya Krey, Poppy Pleasure
 Russian Institute: The Headmistress' Daughter: Tina Kay, Lana Roy, Amirah Adara, Zazie Skymm, Mary Rock
 Russian Institute: Pool Party: Zazie Skymm, Tiffany Tatum, Cherry Kiss, Alyssa Reece, Alya Stark, Veronica Leal
 Russian Institute: Discipline: Shalina Devine, Verónica Leal, Angelika Grays, Lana Roy, Mona Blue, David Perry, Totti, Sam Bourne, Charlie Dean

Auszeichnungen 
 2015: XBIZ Award European Feature Release of the Year (Russian Institute: Lesson 19: Holidays at My Parents)
 2010: Venus Award Best Video Series Europe
 2008: Europäischer X Award "Meilleur Série"

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Pornofilmreihe
Französischer Film